Медиу-Капибариби () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Пернамбуку.
Население составляет 	253 176	 человек (на 2010 год). Площадь — 	1 758,658	 км². Плотность населения — 	143,96	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона  включены следующие муниципалитеты:
 Кумару
 Фейра-Нова
 Жуан-Алфреду
 Лимуэйру
 Машадус
 Оробо
 Пасира
 Салгадинью
 Сан-Висенти-Феррер

Микрорегионы штата Пернамбуку